

Patronymes 
Beliaïev ou Belaïeff (masculin ; ) ou Beliaïeva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Beliaïev (1884-1942), écrivain russe de science-fiction ;  
 Dmitri Beliaïev (1917-1985), zoologiste soviétique ; 
 Evgueni Beliaïev (1926-1994), ténor soviétique ; 
 Evgueni Beliaïev (1954-2003), fondeur soviétique ; 
 Galina Beliaïeva (1961-), actrice russe ; 
 Iouri Beliaïev (?-?), astronome russe du  ;  
 Juan Belaïeff (1875-1957), général russe, citoyen d'honneur de la République du Paraguay ; 
 Mikhaïl Beliaïev (1863-1918), général et homme politique russe ; 
 Mitrofan Belaïev (1836-1904), mécène russe ; 
 Nikolaï Beliaïev (1859-1920), entrepreneur russe ; 
 Pavel Beliaïev (1925-1970), cosmonaute soviétique ; 
 Raïssa Beliaïeva (1912-1943), pilote de chasse soviétique durant la Seconde Guerre mondiale ; 
 Sergueï Beliaïev (1856-?), major général de l'armée impériale russe ;  
 Viktor Nikolaievitch Beliaïev (1896-1953), concepteur d'avions soviétique ; 
 .

Autres 
 Belyaev, cratère d'impact sur la face cachée de la Lune ; 
 (2030) Belyaev, astéroïde.

Patronyme russe